Aust-Agder („wschodni Agder”) – dawny okręg, jednostka podziału administracyjnego Norwegii. Przestał istnieć 1 stycznia 2020, gdy na podstawie reformy z 2017 został włączony, wraz z okręgiem Vest-Agder, do nowo utworzonego okręgu Agder. 

Położony był na południu kraju; graniczył z norweskimi okręgami Rogaland, Telemark oraz Vest-Agder.  Zajmował powierzchnię 9157 km², która zamieszkiwana była przez 117 655 osób (2019). Ośrodkiem administracyjnym okręgu było miasto Arendal.

Gminy 

Okręg podzielony był na 15 gmin.

Przypisy 

Agder
Dawne okręgi w Norwegii